Querubín puede referirse a:
 Querubín, tipo de ángel, el segundo de los nueve coros o jerarquías angélicas.
 Querubim se llama la novela gráfica del dibujante y guionista mexicano Edgar Clement.
 Querubín, se le llama a una solución de cloro y agua que se comercializa en Argentina.